

Medicina
 Rabbia – malattia infettiva

Musica 
 Rabbia – street album del 2009 di Tormento;
 Rabbia – singolo di Samuel del 2016;

Persone 
 Giovanni Battista Rabbia – vescovo cattolico italiano

Psicologia 
 Rabbia – stato psicologico alterato, sinonimo d'ira

Altro 
 Rabbia (Rant) – romanzo di Chuck Palahniuk del 2007;
 Rabbia – affluente dell'Oglio.